Strumok (ukrainisch und russisch Струмок) heißen folgende geographische Objekte:

 Strumok (Tatarbunary), Dorf im Rajon Tatarbunary, Oblast Odessa, Ukraine
 Strumok (Korosten), Dorf im Rajon Korosten, Oblast Schytomyr, Ukraine
 Strumok (Dnister), Dorf im Rajon Dnister, Oblast Tscherniwzi, Ukraine

uk:Струмок